Silla je naziv koji se rabi za: 

 Staro Kraljevstvo Sila u Koreji;
 inuitsko božanstvo Silla;
 općinu Silla u Valenciji.